Wicehrabiowie Simon 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1940–1954: John Allsebrook Simon, 1. wicehrabia Simon
 1954–1993: John Gilbert Simon, 2. wicehrabia Simon
 od 1993: Jan David Simon, 3. wicehrabia Simon

Simon